Olaszország
Provaglio d’Iseo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Provaglio Val Sabbia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében